Phaeoannellomyces är ett släkte av svampar. Phaeoannellomyces ingår i ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeoannellomyces